Fribourg steht für:

 Fribourg (Moselle), Gemeinde im Departement Moselle, Frankreich
 (242648) Fribourg, Asteroid des Hauptgürtels

Fribourg ist der offizielle französische Name für:

 Freiburg, Fribourg/Freiburg (Freiburg im Üechtland), Hauptort des Kantons Freiburg, Schweiz
 Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:

 Freiburg
 Freyburg
 Nova Friburgo
 Vryburg
 Fribourg Olympic, ein Basketballclub
 Fribourg-Gottéron, ein Eishockeyclub